Die Snookerweltmeisterschaften 1952 wurden zum ersten und einzigen Mal von zwei konkurrierenden Ausrichtern veranstaltet.

Nach einem Disput zwischen einigen Profispielern und dem Billiards Association and Control Council (BACC) gründete der Titelverteidiger Fred Davis die Professional Matchplay Championship (PMC). So kam es, dass es 1952 zwei Snookerweltmeister gab.

Zum ersten Mal seit der Austragung des BACC-Turniers stand kein Engländer im Finale, das der Neuseeländer Clark McConachy und der Australier Horace Lindrum bestritten. Der Australier setzte sich durch und war damit der erste nicht-britische Sieger und Weltmeister. Horace war der Neffe des English Billiards Champions Walter Lindrum.

Bei der Professional Matchplay Championship, die in Houldsworth Hall, Manchester ausgetragen wurde, konnte sich Fred Davis gegen den Schotten Walter Donaldson durchsetzen und seinen vierten Titel erringen. Die beiden trafen zum sechsten Mal in Folge seit 1947 aufeinander. Im direkten Vergleich stand es damit 4:2 für Davis. Er spielte mit 140 Punkten das höchste Break des Turniers.

In der Folgezeit richtete die BACC keine Weltmeisterschaften mehr aus. Die Professional Matchplay Championship setzte sich als offizielle Weltmeisterschaft bis 1957 durch.

Hauptrunde (BACC)

Hauptrunde (PMC)

Einzelnachweise 

1952
Snookerveranstaltung 1952
Billardturnier in Manchester
Billardturnier in Blackpool